Steinkohlenbergwerk Charlotte steht für:

 Zeche Charlotte, Steinkohlenbergwerk im Ortsteil Vormholz von Witten, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Vereinigte Charlotte, Steinkohlenbergwerk in Altendorf (Ruhr), Nordrhein-Westfalen
 Charlotte, früherer Name von Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna, Bergwerk in Rydułtowy, Polen